Adrie Bogers (1965), Nederlands voetballer en voetbalcoach
 Brian Bogers (1996), Nederlands motorcrosser
 Marcellino Bogers (1957), Nederlands cabaretier, cabaretduo Ernesto & Marcellino
 John Bogers (1964), Nederlands wielrenner